El término Let It Loose puede referirse a:
 «Let It Loose», canción de The Rolling Stones de 1972.
 Let It Loose, álbum de Gloria Estefan y the Miami Sound Machine.